Igreja da Ordem Terceira de São Francisco pode referir-se a:

Em Portugal 
 Igreja dos Terceiros de São Francisco (Chamusca)
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Elvas)
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Faro)
 Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, no Porto
 Igreja dos Terceiros, em Braga

No Brasil 
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em João Pessoa
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Recife)
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Salvador)
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (São Paulo)
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro
 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, em Curitiba

Desambiguação
Igrejas da Ordem Franciscana Secular